Stanislaw Lem
 Lem, aldeia onde foi criado Piteco, personagem de histórias em quadrinhos.
 Luís Eduardo Magalhães (Bahia), município, chamado popularmente de LEM